Kannenbach ist ein Gewässername:

 Kannenbach (Dortmund-Ems-Kanal), Zufluss des Dortmund-Ems-Kanals in Amelsbüren, kreisfreie Stadt Münster, Nordrhein-Westfalen
 Kannenbach (Prüm), vielleicht auch Biersdorfer Bach, linker Zufluss der Prüm im Stausee Bitburg in Biersdorf am See, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz